Сен-Роме́н-де-Лер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Ліона, 32 км на північний схід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 296 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 795,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Ромен-де-Лер на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ромен-де-Лер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ромен-де-Лер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-де-Лер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ромен-де-Лер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш